Tschaplijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschaplijiwka (Schostka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka
 Tschaplijiwka (Swatowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe